Die B Grupa 1972/73 war die 24. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 19. August 1972 und endete am 17. Juni 1973.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf.

In der Nordgruppe kam es zu einigen Spielabsprachen. Daher wurden vier Mannschaften ausgeschlossen. Daneben stiegen die letzten zwei Vereine ab, aus der Südgruppe verließen die letzten drei Teams die B Grupa.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1972 73
Fußballsaison 1972/73